Sargnagel steht für:

 Sargnagel, Redewendung
 Stefanie Sargnagel (* 1986), österreichischen Autorin und Künstlerin
 Sargnagel – Der Film, österreichischer Spielfilm von Gerhard Ertl und Sabine Hiebler (2021)